Christians Sogn henviser til flere artikler:
 Christians Sogn (Sønderborg Kommune) – et sogn i Sønderborg Kommune og i Sønderborg Provsti
 Christians Sogn (Århus Kommune) – et sogn i Århus Kommune og i Århus Dom-Samsø-Tunø Provsti
 Christians Sogn (Fredericia) – et sogn i Fredericia Kommune og i Fredericia Provsti
 Christians Sogn (København) – et sogn i Københavns Kommune og i Amagerbro Provsti
 Christians Sogn (Lyngby-Taarbæk Kommune) – et sogn i Lyngby-Taarbæk Kommune og i Kongens Lyngby Provsti